Boston Pizza Cup 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Alberty mężczyzn w curlingu, eliminacje do Tim Hortons Brier 2009.

Turniej finałowy rozegrano między 11 a 15 lutego w Wainwright na lodowisku Wainwright Arena.

W końcowych rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn. Po trzy drużyny zakwalifikowały się z turniejów Północnej i Południowej Alberty, dwie drużyny dostały się z rozgrywek z Regionu Peace. Automatycznie zostały zakwalifikowane drużyny Kevina Martina, jako obrońcę tytułu mistrzowskiego, i Kevina Koe jako najwyżej notowaną drużynę z Alberty w rankingach Kanadyjskiego Związku Curlingu (CCA). Możliwość wystąpienia w finale dostały drużyny Randy’ego Ferbeya i Teda Appelmana jako najlepsze w rozgrywkach z cyklu Alberta Curling Tour.

Tytuł mistrzowski z Boston Pizza Cup 2008 obronił dalszy mistrz Kanady i mistrz świata 2008 Kevin Martin, który w finale pokonał Randy’ego Ferbeya 7:3.



Drużyny

Runda finałowa

Finał

Półfinał

A-B

C1-C2

Runda A

Runda B

Runda C

Sesja 1. 
11 lutego 2009, 13:00
A1

A2

A3

A4

Sesja 2. 
11 lutego 2009, 18:30
A5

A6

A7

A8

Sesja 3. 
12 lutego 2009, 8:30
A9

A10

Sesja 4. 
12 lutego 2009, 13:30
B1

B2

B3

B4

Sesja 5. 
12 lutego 2009, 18:30
A11

B5

B6

B7

Sesja 6. 
13 lutego 2009, 8:30
C1

C2

C3

Sesja 7. 
13 lutego 2009, 13:30
B8

B9

Sesja 8. 
13 lutego 2009, 18:30
B10

C4

C5

C6

Sesja 9. 
14 lutego 2009, 13:00
C7

C8

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 
 

2009 w curlingu
2009